Moški svetovni rekord v teku na 3000 m. Prvi uradno priznani rekord je leta 1912 postavil Hannes Kolehmainen s časom 8:36,8, aktualni rekord pa je 1. septembra 1996 postavil Daniel Komen s časom 7:20,67. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 26 rekordov.

Razvoj rekorda
+ - čas iz teka na večjo razdaljo.

Sklici in opombe

3000 m